Станисла́в Семёнов:
 Семёнов, Станислав Аланович (род. 1990) — российский дзюдоист, мастер спорта России.
 Семёнов, Станислав Михайлович (род. 1934) — учёный, доктор геолого-минералогических наук, лауреат премии имени Ф. П. Саваренского (1977).